

Geografia

Italia
Chiesanuova – comune italiano nella città metropolitana di Torino
Chiesanuova – frazione di Sannicola in provincia di Lecce
Chiesanuova – frazione di Brescia
Chiesanuova – frazione di San Donà di Piave nella città metropolitana di Venezia
Chiesanuova – frazione di Chiesina Uzzanese in provincia di Pistoia
Chiesanuova – frazione di Valderice in provincia di Trapani
Chiesanuova- frazione di Treia in provincia di Macerata

San Marino
Chiesanuova – castello sammarinese